ВКР — многозначная аббревиатура:
 Выпускная квалификационная работа
 Вынужденное комбинационное рассеяние света
 Всесоюзный комитет по радиовещанию (ВКР)
 Военная контрразведка
 Ввод кабельный разветвительный
 Великое Княжество Русское